Out of the Fog – film del 1919 diretto da Albert Capellani
 Fuori dalla nebbia (Out of the Fog) – film del 1941 diretto da Anatole Litvak